Die Deutsche Dreiband-Meisterschaft 1998/99 (DDM) war die 64. Ausgabe dieser Turnierserie und fand vom 20. bis zum 22. November 1998 in Chemnitz statt.

Geschichte 
Die deutsche Billard-Zeitung druckte nur die Abschlusstabelle.

Modus 
Gespielt wurde das komplette Turnier im KO-System. Drei Gewinnsätze bis 15 Punkte ohne Nachstoß waren zum Sieg nötig. Platz drei wurde ausgespielt. Die Endplatzierung ergab sich aus folgenden Kriterien:

 Matchpunkte (MP)
 Satzpunkte (SP)
 Generaldurchschnitt (GD)
 Höchstserie (HS)

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1998
Karambolageveranstaltung 1998
Sportveranstaltung in Chemnitz